Дэвид Мартин:

 Мартин, Дэвид (1911—1982) — британский скрипач.
 Мартин, Дэвид (1929—2019) — британский социолог, член Британской академии.
 Мартин, Дэвид (род. 1981) — американский теннисист.
 Мартин, Дэвид (род. 1986) — английский футболист, вратарь.